Красотки (фильм, 1961) 
 Красотки (фильм, 1998) 
 Красотки (фильм, 2005)

См. также 
 Красотки в Кливленде 
 Убийственные красотки
 Красотка 
 Красотка Шиба 
 Мёртвая красотка 
 Роковая красотка